O Fabuloso Destino de Diácono Remédios é um programa de televisão criado por Herman José e pelas Produções Fictícias emitido pela SIC em 2002. Trata-se de um especial em que é apresentada a biografia de Diácono Remédios (personagem interpretada por Herman José e surgida em Herman Enciclopédia) desde a infância, passando pelo seu percurso como responsável pela censura durante o Estado Novo e pelo choque do 25 de Abril. 

Além de Herman (Diácono Remédios/Rute Remédios), o elenco conta com Manuel Marques (jovem Diácono Remédios), Ana Bola, Maria Rueff, Nuno Lopes, Joaquim Monchique, Maria Vieira e Cândido Mota.

Programas da SIC
Programas de televisão de Portugal que estrearam em 2002
Programas de televisão em língua portuguesa